Mas ima više značenja:
 Mas (Beluno)
 Mas (Pordenone)